Die Hong Kong Super Series 2009 fanden vom 10. bis 15. November 2009 statt. Das Preisgeld betrug 200.000 USD.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei
  Lin Dan
  Peter Gade
  Chen Jin
  Taufik Hidayat
  Park Sung-hwan
  Nguyễn Tiến Minh
  Boonsak Ponsana

Resultate

Dameneinzel

Setzliste 
  Wang Lin
  Zhou Mi
  Wang Yihan
  Tine Rasmussen
  Pi Hongyan
  Jiang Yanjiao
  Lu Lan
  Saina Nehwal

Resultate

Herrendoppel

Setzliste 
  Markis Kido / Hendra Setiawan
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
  Jung Jae-sung / Lee Yong-dae
  Cai Yun / Fu Haifeng
  Zakry Abdul Latif / Fairuzizuan Tazari
  Alvent Yulianto / Hendra Gunawan
  Lars Paaske / Jonas Rasmussen
  Choong Tan Fook / Lee Wan Wah

Resultate

Damendoppel

Setzliste 
  Chin Eei Hui / Wong Pei Tty
  Cheng Shu / Zhao Yunlei
  Du Jing / Yu Yang
  Ma Jin / Wang Xiaoli
  Ha Jung-eun / Lee Kyung-won
  Tian Qing / Zhang Yawen
  Chien Yu-chin / Wang Pei-rong
  Kim Min-jung / Park Sun-young

Resultate

Mixed

Setzliste 
  Lee Yong-dae / Lee Hyo-jung
  Zheng Bo / Ma Jin
  Nova Widianto / Liliyana Natsir
  Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl
  He Hanbin / Yu Yang
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
  Hendra Gunawan / Vita Marissa
  Valiyaveetil Diju / Jwala Gutta

Resultate

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

BWF Super Series 2009
2009